Damernas turnering i fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2007 avgjordes mellan den 25 augusti och 7 september i Samoa. Turneringen vanns av  som besegrade  i finalen med 3–1 efter förlängning,  tog bronset då man vann över  i match om tredjeplats.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Rsssf.com

Referenser

Stillahavsspelen, damer
2007, damer
Södra Stillahavsspelen 2007, damer